Вымпеловый козодой или четверокрыл () — птица из семейства настоящих козодоев.

Описание 
Длина тела птицы вместе с хвостом составляет от 23 до 26 см. В брачный период у самцов последние четыре из первостепенных маховых перьев (внутренние второстепенные маховые перья, по другим данным) на крыльях вырастают длиной до 78 см, образуя длинные чёрно-белые ленты, более чем вдвое превышающие длину птицы. При наблюдении этого козодоя в полёте может сложиться впечатление, будто у него по два крыла с каждой стороны. С окончанием брачного периода удлинённые лентовидные перья выпадают.

Ареал и места обитания 
Обитает в Центральной и Южной Африке от Анголы, южного Заира и северо-западной Танзании до северо-восточной Намибии, северо-восточной Ботсваны и крайнего северо-востока ЮАР. Зимуют эти птицы к северу от гнездового ареала от юго-восточной Нигерии до Уганды. В горных районах распространены до высоты 2800 м.

Размножение 
Размножение начинается с весны и продолжается ближе к экватору до начала лета.

Примечания 

Настоящие козодои
Птицы Африки
Животные, описанные в 1838 году